Плопшору () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Плопшору () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Плопшору.
 Плопшору () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Дая.